

Patronyme
 André Moinier (1829-1880) était un homme politique français.
 Auguste Jean-Marie Moinier (1848-1909) était un général de brigade français. 
 Charles Émile Moinier (1855-1919) était un militaire français.
 René Louis Nicolas Auguste Moinier (1874-1964) était un général français.

Homonymie
Homonymie de patronyme